Кратер Белло () — ударный кратер на юго-западной границе Моря Изобилия на видимой стороне Луны. Название дано в честь французского исследователя Арктики Жозефа Рене Белло (1826—1853) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Магеллан на западе; кратер Гоклений на северо-западе; кратер Крозье на востоке-юго-востоке; кратер Мак-Клюр на юго-востоке; кратер Кук на юге; кратер Колумб на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 17,5 км, глубина — 3,12 км.

Кратер имеет чашеобразную форму с небольшим участком плоского дна чаши. Высота вала над окружающей местностью составляет 730 м. По морфологическим признакам кратер относится к типу BIO (по названию типичного представителя этого класса — кратера Био). Внутренний склон кратера имеет альбедо выше, чем окружающая местность.

Кратер имеет систему ярких лучей и включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO). На востоке от кратера лучи отсутствуют, что свидетельствует о том, что импакт, породивший кратер, произошел под низким углом и в западном направлении.

В кратере зарегистрированы термальные аномалии во время лунных затмений. Это явление объясняется небольшим возрастом кратера и отсутствием достаточного слоя реголита, оказывающего термоизолирующее действие. Явление характерно для большинства молодых кратеров.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-14.
 Кратер Белло на карте LAC-79.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны